Gyopár, keresztnév
 Erdélyi Gyopár, erdélyi folyóirat
A gyopár növénynév az alábbi két, egymással közeli rokonságban álló növénynemzetség magyar elnevezése:
 gyopár, Gnaphalium növénynemzetség;
 gyopár, Pseudognaphalium növénynemzetség.
Mindkét nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része a „gyopár”.